Robladillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robladillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Robladillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar